Ръсел Едуард Бранд () е английски актьор и комик.

Личен живот 
През 2010 г. се жени за Кейти Пери. Тяхната сватба е на 23 октомври в Индия. На 1 януари 2012 г. те се развеждат.

Филмография

Външни препратки 

 Официален сайт
 

Английски актьори и актриси
Активисти за свобода на Тибет
Британски общественици
Англичани в САЩ
Есекс